Littlefield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Littlefield (Arizona)
 Littlefield (New Hampshire)
 Littlefield (North Carolina)
 Littlefield (Texas)
 Littlefield Township, Michigan

Familiennamen folgender Personen:
 Alfred H. Littlefield (1829–1893), US-amerikanischer Politiker
 Catharine Littlefield Greene (1755–1814), Miterfinderin und Geldgeberin der Cotton Gin
 Catherine Littlefield (1905–1951), US-amerikanische Ballerina
 Charles E. Littlefield (1851–1915), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Littlefield (1822–1891), US-amerikanischer Politiker
 John W. Littlefield (1925–2017), US-amerikanischer Zellbiologe und Mediziner
 Little Willie Littlefield (1931–2013), US-amerikanischer Boogie-Woogie-Pianist
 Lucien Littlefield (1895–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Nathaniel Littlefield (1804–1882), US-amerikanischer Politiker
 Ron Littlefield, US-amerikanischer Politiker